How We Do (The Game), een nummer van The Game uit 2004.
 How We Do (Hardwell), een nummer van Hardwell & Showtek uit 2012.
 How We Do (Party), een nummer van Rita Ora uit 2012.